Il existe deux sortes de ponts-mobiles :
Le pont mobile — qui se rencontre habituellement —, qui est un ouvrage civil ;
Le pont mobile défensif, qui permettait d'interdire à volonté le passage au-dessus du fossé d'une fortification qui est un ouvrage militaire.

Pont